Этамп:

 Этамп — супрефектура во французском департаменте Эссонна.
 Этамп — феодальное княжество во Франции, существовавшее с 13 по 16 век.
 Этамп, Анна де Пислё (1508—ок. 1576) — фаворитка Франциска I.
 Этамп-сюр-Марн — коммуна во Франции, в регионе Пикардия.